Saint-Vérand (Isère)
 Saint-Vérand (Rhône)
 Saint-Vérand (Saône-et-Loire)